Six navires de l’U.S. Navy ont été appelés Somers à différentes périodes, tous en hommage à Richard Somers, commandant tué à Tripoli dans une action contre les barbaresques :

 le premier  est une goélette lancée en 1812 ;
 le second  est un brick lancé le  actif pendant la guerre du Mexique ;
 le troisième  est un torpilleur construit en Allemagne en 1895 ;
 le quatrième  est un destroyer lancé en 1918 ;
 Le cinquième  est un destroyer, navire de tête de la classe du même nom, lancé le  ;
 enfin, le sixième  est un destroyer, de la classe Forrest Sherman lancé le  reconverti en destroyer lance-missile.

Somers